John Paxton ist der Name folgender Personen:

* John Paxton (Drehbuchautor) (1911–1985), US-amerikanischer Drehbuchautor
 John Paxton (Schauspieler) (1920–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 John M. Paxton junior (* 1951), US-amerikanischer General
 John R. Paxton (* 1938), australischer Ichthyologe